A Touch of Love – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Ricketts
A Touch of Love – film del 1969 diretto da Waris Hussein
A Touch of Love – cortometraggio del 2012 diretto da Ashley Moore